Кріс Еверт-Ллойд була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Карлінг Бассетт з рахунком 6–3, 2–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 n/a
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Кеті Ріналді (півфінал)
  Бонні Гадушек (3-тє коло)
 n/a
  Розалін Феербенк (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Івонн Гулагонг Коулі (3-тє коло)
  Івонн Вермак (2-ге коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton WTA Championships 1983 Draw (Archived 2009-08-11)

Одиночний розряд